Corneille puede designar:

 al pintor francés Corneille de Lyon (1534-1574), también conocido como Corneille de La Haye;
 al pintor francés Michel Corneille (1601-1664);
 al dramaturgo francés Pierre Corneille (1603-1684), conocido por su tragedia El Cid;
 a su hermano, el también dramaturgo Thomas Corneille (1625-1709);
 al fisiólogo belga Corneille Jean François Heymans (1892-1968), premio Nobel de Medicina de 1938;
 al pintor contemporáneo belga Guillaume Corneille (1922-2010);
 al músico ruandés Corneille Nyungura, (1977-).